Les Ellobioidea sont une super-famille de mollusques gastéropodes, la seule de l'ordre des Ellobiida.

Liste des familles 
Selon  :
 famille Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854 (1822)
 famille Otinidae H. Adams & A. Adams, 1855
 famille Trimusculidae J. Q. Burch, 1945 (1840)

Références taxonomiques

Notes et références 

Archaeopulmonata